Index kan syfta på:

 Index (matematik) – en naturlig variabel som skiljer på olika element i en vektor eller annat matematiskt objekt
 Index (enkät) – ett sammanfattande mått inom samhälls- och beteendevetenskaplig forskning
 Index –  handens andra finger, se Pekfinger
 Index – en position en siffra, variabel, bokstav eller ord kan inneha då det är placerat, i regel i mindre storlek, närmare baslinjen i en textrad, se indexläge
 Index - The Swedish Contemporary Art Foundation – en institution för samtidskonst i Stockholm
 Index librorum prohibitorum – katolska kyrkans lista över förbjudna böcker
 Indexregister – en typ av processorregister som används för att modifiera ett datorprograms interna adress
 Webbindexering – metoder för att indexera webbsidor
 Aktieindex – ett index för att mäta utvecklingen av ett utvalt antal aktier
 Brytningsindex – en materialegenskap som beskriver utbredningen av elektromagnetiska vågrörelser i ett ämne
 Konsumentprisindex – syftar till att mäta prisutvecklingen för hela den privata konsumtionen